Boguszyce ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Boguszyce (Wierzbinek), Ortschaft in der Gmina Wierzbinek, Woiwodschaft Großpolen
 Boguszyce (Piątek), Ortschaft in der Gmina Piątek, Woiwodschaft Łódź
 Boguszyce (Oleśnica), Ortschaft in der Gmina Oleśnica, Woiwodschaft Niederschlesien
 Boguszyce (Borów), Ortschaft in der Gmina Borów, Woiwodschaft Niederschlesien
 Boguszyce, Ortschaft in der Gemeinde Proskau, Woiwodschaft Oppeln; siehe: Boguschütz
 Boguszyce (Łomża), Ortschaft in der Gmina Łomża, Woiwodschaft Podlachien
 Boguszyce (Dębnica Kaszubska), Ortschaft in der Gmina Dębnica Kaszubska, Woiwodschaft Pommern
 Boguszyce (Toszek), Ortschaft in der Gmina Toszek, Woiwodschaft Schlesien
 Boguszyce (Krzęcin), Ortschaft in der Gmina Krzęcin, Woiwodschaft Westpommern
 Boguszyce (Nowogard), Ortschaft in der Gmina Nowogard, Woiwodschaft Westpommern
 Boguszyce (Dolice), Siedlung in der Gmina Dolice, Woiwodschaft Westpommern

Boguszyce Duże, Ortschaft in der Gmina Rawa Mazowiecka, Woiwodschaft Łódź
Kowalewo-Boguszyce, Ortschaft in der Gmina Gozdowo, Woiwodschaft Masowien